Hasse är ett efternamn, som burits av  bland andra:

Personer med förnamnet Hasse
 Faustina Hasse

Personer med efternamnet Hasse
 Carl Hasse
 Ernst Hasse
 Helmut Hasse
 Johann Adolph Hasse
 Johann Christian Hasse
 Karl Hasse
 Karl Ewald Hasse
 Kurt Hasse
 O.E. Hasse
 Peter Hasse
 Paul Ewald Hasse 

Tyska efternamn